Il Trebbiano di Romagna è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di  Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e in 10 comuni della Provincia di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: vinoso, gradevole.
sapore: asciutto, sapido, armonico.

Storia 
Il Trebbiano fu trapiantato dai Romani  in Emila Romagna, quando nel 191 affrontarono i  Galli Boi che si erano insediati nel IX secolo a:c. per sottometterli nel corso delle campagne che unirono l’impero dell’Urbe.  A conquista avvenuta, trapiantarono la barbatelle dei vitigni a loro cari, tra questi il Trebulanus

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1990/91)  22852,0  
Bologna  (1991/92)  13966,55  
Bologna  (1992/93)  18276,99  
Bologna  (1993/94)  22485,43  
Bologna  (1994/95)  24107,66  
Bologna  (1995/96)  7305,45  
Bologna  (1996/97)  9621,22  
Forlì  (1990/91)  38136,85  
Forlì  (1991/92)  39847,88  
Forlì  (1992/93)  47009,45  
Forlì  (1993/94)  48253,12  
Forlì  (1994/95)  50698,0  
Forlì  (1995/96)  31549,8  
Forlì  (1996/97)  24608,23  
Ravenna  (1990/91)  19724,74  
Ravenna  (1991/92)  12494,82  
Ravenna  (1992/93)  15505,95  
Ravenna  (1993/94)  36985,17  
Ravenna  (1994/95)  39054,13  
Ravenna  (1995/96)  15712,7  
Ravenna  (1996/97)  21103,02  
Rimini  (1996/97)  13388,47

Note

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Forlì-Cesena
Vini DOC della provincia di Ravenna
Vini DOC della provincia di Rimini
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Romagnolo